Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Manoir (Calvados)
Le Manoir (Eure)